Woodleaf ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodleaf (Arizona)
 Woodleaf (Naba County, Kalifornien)
 Woodleaf (Yuba County, Kalifornien)
 Woodleaf (North Carolina)
 Woodleaf II (Arizona)